Turija est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Turija, un village situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Turija, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Turija, un village situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Turija, une localité située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Srbobran et dans le district de Bačka méridionale ;
Turija, un village situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja ; 
Turija, un village situé dans la municipalité de Kučevo, district de Braničevo.

 en Ukraine
 Touria (Ouj) ou Turija, affluent de l'Ouj
 Touria (Pripiat) ou Turija, affluent du Pripiat